Casalbore – comune italiano della provincia di Avellino

Persone 
Mario Casalbore – giornalista e scrittore italiano, direttore de Il Secolo - La Sera nel 1943
Renato Casalbore – giornalista sportivo italiano